Abul Wafa – astronomo persiano
Abul Wáfa – cratere lunare